Rudo Polje est un toponyme qui peut désigner :
Rudo Polje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Rudo Polje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie.